Костюнинская:
 Костюнинская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Липецкое сельское поселение.
 Костюнинская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Наумовское сельское поселение.
 Костюнинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Митюковское сельское поселение.
 Костюнинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Явенгское сельское поселение.